

Patronyme 
 François Naville, médecin suisse
 Pierre Naville, écrivain et homme politique français
 François-Marc-Louis Naville, éducateur genevois
 Henri Édouard Naville, égyptologue suisse 
 Gustave Naville, ingénieur suisse
 Ernest Naville, théologien et philosophe suisse
 Émilie de Morsier, née Émilie Naville, féministe suisse

Entreprise 
 Naville (entreprise) est une entreprise suisse
 La Fosse La Naville est un charbonnage du Nord Pas de Calais

Autre 
 Le Centre Pierre-Naville est un laboratoire de recherche en sociologie

Homonymie
Homonymie de patronyme